Isarbrücke bezeichnet 

 allgemein jede Brücke über den Fluss Isar, siehe auch die :Kategorie:Isarbrücke

Isarbrücke ist Namensbestandteil folgender Brücken:

 Grünwalder Isarbrücke
 Isarbrücke Unterföhring